Jan Praet (dichter) (14e eeuw), Vlaams dichter
 Jan Praet (struikrover) (1745-1788), Vlaamse struikrover